Лопатникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители  
 Лопатникова, Марина Анатольевна (род. 1983) — мастер спорта России международного класса (пауэрлифтинг).
 Лопатникова, Наталия Николаевна (род. 1922) – советский и российский учёный-лингвист, профессор МПГУ.